Red Blood Cell – globulo rosso
 Royal Bank of Canada – maggiore banca canadese.
 Real Business Cycle – teoria macroeconomica che vede nel progresso tecnico l'origine delle fluttuazioni economiche

Codici 
 RBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Robinvale (Australia)